Цесарский или Цессарский — фамилия польского происхождения, на территории бывшего СССР распространена в основном среди евреев; имеет женскую форму Цесарская.
 Цессарский, Альберт Вениаминович — советский писатель, заслуженный врач РСФСР, деятель партизанского движения, врач в отряде Д. Н. Медведева.
 Цесарский, Владимир Ефимович (1895—1940) — старший майор государственной безопасности; деятель НКВД.
 Цесарский, Игорь Леонидович (род. 1956) — русско-американский прозаик, публицист, переводчик; издатель и главный редактор медиагруппы «Континент».
 Цесарский, Семён Григорьевич (1894—1968) — начальник управления «Севгидрострой» Кольэнерго по строительству ГЭС Ковдинского каскада, инженер-полковник, Герой Социалистического Труда.

Цесарская 
 Цесарская, Эмма Владимировна (1909—1990) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.